Neoptólemo puede referirse a:
 Neoptólemo, hijo de Aquiles y de Deidamía en la mitología griega.
 Neoptólemo (general) (f. 321 a. C.), un general de Alejandro Magno.
 Neoptólemo I de Epiro, rey de Epiro, padre de Alejandro de Epiro y Olimpia, la madre de Alejandro Magno. 
 Neoptólemo II de Epiro, rey de Epiro, sobrino de Alejandro Magno.